Druckenergie bezeichnet
 etwas ungenau die mechanische Energie, die von einer unter Druck stehenden Flüssigkeit transportiert wird, siehe Hydraulik;
 etwas ungenau die Arbeit, die ein komprimiertes Medium beim Entspannen leistet, siehe Thermodynamik.